Vintonjak (, v angličtině přepisováno jako Vintonyak) je ukrajinské příjmení. Existuje více osobností s tímto příjmením:

 Artur Mikolajovič Vіntonjak – nadporučík ozbrojených sil Ukrajiny, účastník rusko-ukrajinské války.
 Oleksa Maksimovič Vіntonjak – ukrajinský historik a vydavatel
 Olena Vasilіvna Vіntonjaková (* 1979) – ukrajinská právní poradkyně a politička
 Ganna Grigorіvna Vіntonjaková (* 1941) – mistryně uměleckého tkaní a vyšívání